Selma peut faire référence à :

Prénom

Zoologie 
 Selma, un monstre norvégien vivant dans les lacs
 Selma, un genre de mollusques de la famille Eulimidae

Toponymes 
Algérie
 Selma, une commune qui selon les codes postaux des villes d'Algérie porte le code 18140.

États-Unis
 Selma, une ville, de l'Alabama, principalement connue pour les Marches de Selma à Montgomery, trois marches pour les droits civils parties de cette ville.
 Selma, une ville de Californie ;
 Selma, une ville de Caroline du Nord.
  Selma, une ville des comtés de Bexar et de Guadalupe, au Texas.
Suisse
 Selma, une commune du canton des Grisons.

Cinéma 
 Selma, film indépendant américain réalisé par Ava DuVernay en 2014

Bande dessinée 
 Selma, le titre du second tome de la série de bande dessinée Le Cycle des deux horizons.

Prénom féminin